Halbertshofen ist der Ortsname von

 Halbertshofen (Buch), Ortsteil des Marktes Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Halbertshofen (Neuburg an der Kammel), Ortsteil des Marktes Neuburg an der Kammel, Landkreis Günzburg, Bayern